Le designazioni di Bayer q Puppis e Q Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

q Puppis (HD 70060)
Q Puppis (HD 63744)